Perkinsiana är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av P. Knight-Jones 1983. Enligt Catalogue of Life ingår Perkinsiana i familjen Sabellidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Sabellariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Perkinsiana